Németország
 Hohenfelde, település Plön járásban, Schleswig-Holsteinban
 Hohenfelde, település Steinburg járásban, Schleswig-Holsteinban
 Hohenfelde, település Stormarn járásban, Schleswig-Holsteinban
 Hohenfelde, település Rostock járásban, Mecklenburg-Vorpommernban
 Hamburg-Hohenfelde, városrész Hamburg-Nord kerületében

Hohenfelden, település Türingiában